Чуричи има више значења:

 Чуричи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чуричи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чуричи (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику